Бастаси могу да буду:

 Бастаси (Бања Лука), насеље у граду Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Бастаси (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Бастаси (Босанско Грахово), насеље у општини Грахово, Федерација БиХ
 Бастаси (Дрвар), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ